UA je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Ukrajino.
 IATA oznaka za United Airlines

Glej tudi 

Kratice